Hartshorne kan syfta på följande:
 Hartshorne, Derbyshire, ort i England, Storbritannien
 Hartshorne, Oklahoma, ort i USA